Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku był drugą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 13 do 26 października 1968 roku systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), bez rozgrywek pucharowych.

Drugi raz z rzędu mistrzem olimpijskim została reprezentacja Związku Radzieckiego, która wygrała 8 na 9 rozegranych spotkań.

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali z urzędu mistrz olimpijski i wicemistrz olimpijski. Dwa miejsca przyznano dwóm najlepszym drużynom mistrzostw świata. Pozostałe miejsca przeznaczone były dla mistrzów poszczególnych kontynentów.

Hale sportowe 
 Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Meksyk)
 Revolution Ice Rink (Meksyk)

Rozgrywki

Tabela

Wyniki spotkań

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968